Borș se poate referi la:

 Borș, o zeamă acră preparată din tărâțe de grâu sau de secară

Localități
 Borș, localitate în județul Bihor, România.
Borș, localitatea de reședință a comunei Borș din raionul Bârzula, regiunea Odesa, Ucraina.

Nume de familie 
 Sandu Borș (n. 1980), jucător român de fotbal
 Valentin Borș (n. 1983), portar român de fotbal

Vezi și 
 Borșa (dezambiguizare)